De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor het prinsbisdom Paderborn, waar men in juni 1585 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1585
Geschiedenis van Noordrijn-Westfalen